Шаре може да се односи на:

 Шаре (Сјеница), насељено место у Србији, у Златиборском округу
 Шаре (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шаре (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шаре (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шаре (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Шаре сир Саон, насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шаре сир Сен, насељено место у Француској, у департману Златна обала